

Patronyme 

 Pierre Mataly de Maran (1770-1842-), un général français.

Toponyme 
 Matały est un village polonais.

Patronyme français